Béla es un nombre propio masculino de origen húngaro, cuyo significado es incierto, pero entre muchas de las proposiciones se halla la de que proviene del término húngaro bél, que significa interior. Otros lo han relacionado con el nombre de Bleda o Buda, el cual era el del hermano mayor del rey Atila. El nombre de Béla fue utilizado por muchos reyes y nobles húngaros en el medioevo, y a partir del  volvió a ser empleado con mayor frecuencia.

Monarcas 
Rey Bela I de Hungría (1060-1063)
Rey Bela II de Hungría (1121-1131)
Rey Bela III de Hungría (1172-1196)
Rey Bela IV de Hungría (1235-1270)

Otros personajes relevantes 
Bela de Hungría (1243–1269), príncipe real húngaro de la Casa de Árpad, hijo del rey Bela IV de Hungría.
 Béla Bartók, compositor húngaro.
 Béla Lugosi, actor rumano de origen húngaro.
 Béla Kun, político comunista húngaro del .
 Béla Balázs, poeta, dramaturgo, crítico de cine y guionista judío-húngaro.
Béla Fleck , músico de jazz de Nueva York que recibió el nombre de Béla en homenaje a Béla Bartók.
Béla Tarr, renombrado director de cine húngaro cuyo estilo se caracteriza por un contenido filosófico y reflexivo.
Béla Czóbel, pintor húngaro del .
Béla Bollobás, reconocido matemático húngaro.
Béla Miklós, político húngaro, primer ministro del país entre 1944 y 1945.
Béla Guttman, futbolista húngaro de comienzos del .
Bela Komjadi, entrenador húngaro de waterpolo.
Bela Balogh, jugador de fútbol húngaro.
Béla Imrédy, político húngaro que ejerció el cargo de primer ministro desde 1938 hasta 1939.

Nombres húngaros